Tarabai puede referirse a:
Tarabai, emperatriz y regente del Imperio maratha; o
Tarabai, municipio en el Estado de São Paulo, Brasil.